Anna de Brémont, scrittrice e poetessa statunitense
Marie Brémont, supercentenaria francese
Virginie Brémont, cestista francese